Дурная:

Дурная (приток Сестры)
Дурная (приток Витима)
Дурная (приток Кожима)
Дурная (Арина (чья Маги))